Il singolare del torneo di tennis Generali Ladies Linz 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Manuela Maleeva-Fragniere che ha battuto in finale Petra Langrová 6-4, 7-6(1).

Teste di serie 

 Manuela Maleeva-Fragniere (campionessa)
 Barbara Paulus (secondo turno)
 Raffaella Reggi (quarti di finale)
 Regina Rajchrtová (semifinali)

 Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Laura Golarsa (primo turno)
 Radka Zrubáková (secondo turno)
 Catherine Tanvier (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 1991